Альберт Генель (; 10 июня 1833, Лейпциг — 12 мая 1918, Киль) — немецкий  права, учёный-германист, , либеральный политический деятель второй половины XIX столетия, , профессор университетов Кёнигсберга и Киля. Ректор Кильского университета. Доктор права. Почётный гражданин города Киль.

Биография 
Сын профессора медицины. Племянник юриста Г. Хэнеля. После ранней смерти отца, его отчимом стал Генрих Лаубе, писатель и театральный деятель. После окончания Школы Святого Фомы в Лейпциге, учился в университетах Лейпцига, Вены и Гейдельберга.

После присоединения Шлезвиг-Голштинии к Пруссии Генель был выбран либеральной партией в прусскую палату депутатов и северогерманский парламент, а затем ландтаг Пруссии; был одним из лидеров Германской прогрессистской партии.

Член прусской палаты депутатов, рейхстага Северогерманского союза и рейхстага Германской империи, также был вице-президентом прусской палаты депутатов и имперского рейхстага.

Избранные сочинения 
 «Das Beweissystem des Sachsenspiegels» (Лейпциг, 1858),
 «Decisiones consulum Goslariensium» (1862),
 «Studien zum deutschen Staatsrechts» (Лейпциг, 1873—80),
 «Die Gesetzgebung des Deutschen-Reichs über Konsularwesen und Seeschifffahrt» (в соавт. Берлин, 1875).

Примечания

Ссылки 
 
 The New International Encyclopædia/Hänel, Albert

Политики Германии
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Почётные граждане Киля
Доктора права
Историки права
Германисты